Тудор-Владіміреску () — комуна в Румунії, у повіті Бреїла.
 Тудор-Владіміреску () — село в Румунії, у повіті Бреїла. Входить до складу комуни Тудор-Владіміреску.
 Тудор-Владіміреску () — комуна в Румунії, у повіті Галац.
 Тудор-Владіміреску () — село в Румунії, у повіті Галац. Входить до складу комуни Тудор-Владіміреску.
 Тудор-Владіміреску () — село в Румунії, у повіті Ботошані. Входить до складу комуни Албешть.
 Тудор-Владіміреску () — село в Румунії, у повіті Ботошані. Входить до складу комуни Авремень.
 Тудор-Владіміреску () — село в Румунії, у повіті Ясси. Входить до складу комуни Могошешть-Сірет.
 Тудор-Владіміреску () — село в Румунії, у повіті Келераш. Входить до складу комуни Перішору.
 Тудор-Владіміреску () — село в Румунії, у повіті Телеорман. Входить до складу комуни Салча.
 Тудор-Владіміреску () — село в Румунії, у повіті Олт. Адміністративно підпорядковується місту Корабія.
 Тудор-Владіміреску () — село в Румунії, у повіті Тулча. Адміністративно підпорядковується місту Тульча.
 Тудор-Владіміреску () — село в Румунії, у повіті Констанца. Адміністративно підпорядковується місту Беняса.